Memórias do Cárcere (Camilo Castelo Branco) —  livro de 1862
Memórias do Cárcere (livro) —  livro póstumo de 1953
Memórias do Cárcere (filme) —  filme de Nelson Pereira dos Santos

Desambiguação